Humberto de Alencar Castelo Branco — presidente do Brasil (1964—1967)
 Presidente Castelo Branco (Paraná) — município brasileiro
 Presidente Castello Branco (Santa Catarina) — município brasileiro

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos